Elisabeth Zorghe (weldoenster)
 Elisabeth Zorghe (godshuis)
 Elisabeth Zorghe, Paruitte en De Schippers (godshuizen)
 Elisabeth Zorghestraat